Love Is Dead – album dei The Mr. T Experience del 1996
Love Is Dead – singolo di Brett Anderson del 2007, dall'album Brett Anderson
Love Is Dead – album di Kerli del 2008
Love Is Dead – singolo di Kerli del 2008, dall'album omonimo
Love Is Dead – album dei Chvrches del 2018